Richmond může znamenat:

Anglie 
 Richmond (londýnský obvod)
 Richmond Park
 Richmond (stanice metra v Londýně)
 Richmond (Severní Yorkshire)

Austrálie 
 Richmond (Victoria)
 Richmond (Nový Jižní Wales

Česko 
 Parkhotel Richmond

Kanada 
 Richmond (Britská Kolumbie)
 Richmond (Quebec)
 Richmond Hill (Ontario)

Nový Zéland 
 Richmond (Nový Zéland)

USA 
 Richmond – hlavní město amerického státu Virginie
 Richmond (Indiana)
 Richmond (Kalifornie)
 Richmond (Kentucky)
 Richmond (New York)
 Richmond (Texas)
Richmond (Utah)